Sóvári Kálmán (1910–1996) birkózó
 Sóvári Kálmán (1940–2020) labdarúgó